Cet article présente la liste des villes de Jamaïque.

Villes de Jamaïque de plus de 5 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

Institut des Statistiques de Jamaïque 
City Population

Jamaïque

Liste en rapport avec la Jamaïque